Попадић може да се односи на:
Попадић, насеље у општини Мионица
Попадић (презиме), српско презиме